Margines (łac. margo) może odnosić się do następujących znaczeń:
 margines (ogólnie) – przestrzeń pomiędzy główną zawartością (np. grafiką lub fotografią) a brzegiem danej powierzchni (np. kartki papieru, płótna)
 margines (typografia) – powierzchnia między kolumną tekstu a krawędziami stronicy
 margines bezpieczeństwa – nadwyżka bieżącej lub planowanej wielkości sprzedaży ponad wyznaczony próg rentowności
 margines chirurgiczny – pasmo zdrowych tkanek wyciętych wraz z usuwanym fragmentem nieprawidłowych, zmienionych chorobowo tkanek
 margines (określenie typu osobowości) – osoba żyjąca na krawędzi dwóch lub więcej kręgów kulturowych, z których żaden nie definiuje w pełni jej tożsamości

Zobacz też 
 Marginalizacja